Гульельмо Ферреро (; ,  — , ) — итальянский историк, либеральный публицист.

Биография 
Учился в университетах Болоньи, Пизы и Турина.

Профессор университетов Турина и Флоренции.

В 1922 году — министр в правительстве Б. Муссолини.

С 1929 года — эмигрант-антифашист, профессор Института международных исследований в Женеве.

Тесть югославского дипломата Богдана Радицы.

Научное наследие 
Соавтор исследования Ч. Ломброзо «Женщина преступница и проститутка» (1893).

Автор трудов по истории Древнего Рима.

Не признавая закономерности развития исторического процесса, считал его фатально направляемым судьбой. Модернизировал освещение экономической и общественной жизни древности, сосредоточивал внимание на изложении политической борьбы в римском обществе. Идеализировал захватническую политику Рима в Средиземноморье.

Труды 
 I simboli. In rapporto alla storia e filosofia del diritto, alla psicologia e alla sociologia, Torino, Fratelli Bocca, 1893.
 La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, con Cesare Lombroso, Torino-Roma, Roux e C., 1893.
 Mondo criminale italiano, con Augusto Guido Bianchi e Scipio Sighele, Milano, Omodei Zorini, 1894.
 Il fenomeno Crispi e la reazione, Torino, Camillo Olivetti, 1895.
 Cronache criminali italiane, con Scipio Sighele, Milano, Fratelli Treves, 1896.
 L’Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord, Milano, Fratelli Treves, 1897.
 Il militarismo. Dieci conferenze, Milano, Fratelli Treves, 1898.
 Le grandi ingiustizie della giustizia. La costituzione di parte civile nel processo Murri, Milano, Renzo Streglio, 1900.
 Grandezza e decadenza di Roma, 5 voll, Milano, Fratelli Treves, 1901—1907; в русском переводе: Величие и падение Рима. В 5-ти тт. М., 1915—1923; СПб., 1997—1998.
 Giulio Cesare, Milano, Fratelli Treves, 1902.
 La monarchia italiana e la situazione presente, Roma, Divenire sociale, 1905.
 Characters and events of Roman history from Caesar to Nero, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1909.
 Roma nella cultura moderna, Milano, Fratelli Treves, 1910.
 In memoria di Cesare Lombroso, Milano, Fratelli Treves, 1910.
 Fra i due mondi, Milano, Fratelli Treves, 1913.
 Ancient Rome and modern America. A comparative study of morals and manners, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1914.
 La guerra europea. Studi e discorsi, Milano, Ravà e C., 1915.
 Le origini della guerra presente, Milano, Ravà e C., 1915.
 La vecchia Europa e la nuova. Saggi e discorsi, Milano, Fratelli Treves, 1918.
 Memorie e confessioni di un sovrano deposto, Milano, Fratelli Treves, 1920.
 Roma antica, con Corrado Barbagallo, 3 voll., Firenze, Le Monnier, 1921—1922.
 La tragedia della pace. Da Versailles alla Ruhr, Milano, Athena, 1923.
 La torre di Babele, Torino-Genova, Problemi moderni, 1923.
 Da Fiume a Roma. Storia di quattro anni, Milano, Athena, 1923.
 La palingenesi di Roma. Da Livio a Machiavelli, con Leo Ferrero, Milano, Corbaccio, 1924.
 Le donne dei Cesari, Milano, Athena, 1925.
 La democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano, Edizioni della Rassegna internazionale, 1925.
 Discorsi ai sordi, Milano, Corbaccio, 1925.
 La rovina della città antica, Milano, Athena, 1926.
 Entre le passé et l’avenir, Paris, Editions du Sagittaire, 1926.
 La terza Roma. Le due verità, Milano, Mondadori, 1926.
 La terza Roma. La rivolta del figlio, Milano, Mondadori, 1927.
 La terza Roma. Sudore e sangue, Milano Mondadori, 1930.
 La fin des aventures. Guerre et paix, Paris, Rieder, 1931.
 La terza Roma. Liberazione, Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1936.
 Aventure. Bonaparte en Italie. 1796—1797, Paris, Plon, 1936.
 Reconstruction. Talleyrand à Vienne. 1814—1815, Paris, Plon, 1936.
 Nouvelle histoire romaine, Paris, Hachette, 1936.
 Pouvoir: les génies invisibles de la cité, New York, Brentano, 1942.

Примечания

Литература 
 Corrado Barbagallo. L’opera storica di Guglielmo Ferrero e i suoi critici. Milano, Fratelli Treves, 1911.
 Силонэ И. Конец историка-позитивиста // Историк-марксист. Т. 20. 1930, с. 174—178.
 Bogdan Raditsa. Colloqui con Guglielmo Ferrero. Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1939.
 Leo Ferrero. Diario di un privilegiato sotto il fascismo (1946), a cura di A. Macchi, Bagno a Ripoli, Passigli, 1993.
 Giuseppe Sorgi. Potere tra paura e legittimità. Saggio su Guglielmo Ferrero. Milano, Giuffrè, 1983.
 Lorella Cedroni. I tempi e le opere di Guglielmo Ferrero. Saggio di bibliografia internazionale. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993.
 «La vecchia Italia e la nuova», a cura di L. Cedroni. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.
 Nuovi studi su Guglielmo Ferrero. Atti del convegno «Rivoluzione, bonapartismo e restaurazione in G. Ferrero». Forlì 21—22 novembre 1997, e delle Giornate di studi del gruppo di ricerca CNR su «Storia, società e politica in G. Ferrero». 27—28 gennaio 1998, a cura di L. Cedroni", Roma, Aracne Editrice, 1998.
 Biancotto B. La pensée politique de Guglielmo Ferrero. P., 2003.
 Lorella Cedroni. Guglielmo Ferrero. Una biografia intellettuale. Roma, Aracne Editrice, 2006.

Антиковеды Италии
Публицисты Италии
Историки фашизма
Выпускники Болонского университета
Выпускники Пизанского университета
Выпускники Туринского университета